NS 1000 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1878, latere serie NS 1000
NS 1000 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1948